Le Tampon du capiston est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Tampon du capiston, vaudeville en 3 actes d'Alfred Vercourt, Jean Bever et André Mouëzy-Éon (1926)
 Le Tampon du capiston, film de Joe Francis et Jean Toulout (1930)
 Le Tampon du capiston, film de Maurice Labro (1950)